Aulnois kan syfta på:

 Aulnois, Vosges, fransk kommun i departementet Vosges
 Aulnois-en-Perthois, fransk kommun i departementet Meuse
 Aulnois-sous-Laon, fransk kommun i departementet Aisne
 Aulnois-sur-Seille, fransk kommun i departementet Moselle